De Amphidontidae zijn een familie van uitgestorven zoogdieren uit het Vroeg-Krijt, behorend tot de triconodonten. Het bevat de meeste soorten die voorheen tot Amphilestidae behoorden.

Taxonomie 
Acinacodus Lopatin, Maschenko & Averianov 2010
Acinacodus tagaricus Lopatin, Maschenko & Averianov 2010
Aploconodon Simpson 1925
Aploconodon comoensis Simpson 1925
Comodon Kretzoi & Kretzoi 2000 non Stein 1859 [Phascolodon Simpson 1925; Phascolotheridium Cifelli & Dykes 2001]
Comodon gidleyi (Simpson 1925) Kretzoi & Kretzoi 2000 [Phascolodon gidleyi Simpson 1925; Phascolotheridium gidleyi (Simpson 1925) Cifelli & Dykes 2001]
Hakusanodon Rougier, Isaji & Manabe 2007
Hakusanodon archaeus Rougier, Isaji & Manabe 2007
Juchilestes Gao et al. 2009
Juchilestes liaoningensis Gao et al. 2009
Amphidon Simpson 1925 
Amphidon superstes Simpson 1925 
Gobiotheriodon Trofimov 1997 [Gobiodon Trofimov 1980 non Bleeker 1856]
Gobiotheriodon infinitus (Trofimov 1980) Trofimov 1997 [Gobiodon infinitus Trofimov 1980]
Manchurodon Yabe & Shikama 1938
Manchurodon simplicidens Yabe & Shikama 1938
Nakunodon Yadagiri 1985
Nakunodon paikasiensis Yadagiri 1985

Fylogenie 
Cladogram volgens Marisol Montellano, James A. Hopson, James M. Clark (2008) en Gao et alii (2010).

Uitgestorven zoogdieren